Hrvatska
 Jasenovica (Poreč), gradsko naselje Poreča
 Jasenovica (Ribnik), naselje u općini Ribnik